Niemcy:
 Wollersdorf – dzielnica gminy Mauern w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Freising

Zobacz też:
 Wollerstorf
 Wöllersdorf